Gritz ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gritz (* 1969), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Martin Gritz (1916–2002), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Militärgeneralvikar
 Peter Gritz (* 1958), ungarischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Grits, eine Speise
 Critz
 Kritz